Berghem kan syfta på

 Berghem, Marks kommun – en tätort
 Berghem, Kungsbacka kommun – en småort
 Berghem, Jönköpings kommun – en tidigare småort
 Berghem, Umeå – en stadsdel
 Berghem Studio – en musikinspelningsstudio i Berghem utanför Jönköping